Sennyey István (1580 k. –1635), veszprémi püspök (1628–1630), győri püspök (1630–1635)
 Sennyey István (1627–1687), veszprémi püspök
 Sennyey István (17. sz. közepe – 1725 k.), tábornok, szenátor, főkancellár